Puikkosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Puikkosaari (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 
 Puikkosaari (ö i Södra Savolax), Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar